Marek Kasprzyk (ur. 1961) – polski aktor teatralny i filmowy
 Marek Kasprzyk (ur. 1951; zm. 2017) – polski chodziarz i trener lekkoatletyczny